Beenen ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Beenen (* 1970), deutsche Politikerin
 Martien Beenen (* 1933), niederländischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Benen